Eurymerodesmus är ett släkte av mångfotingar. Eurymerodesmus ingår i familjen Eurymerodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Eurymerodesmus